Topilnyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Topilnyzja (Jaworiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw
 Topilnyzja (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir

Topilnyzja ist zudem der Name eines Flusses in der ukrainischen Oblast Lwiw, siehe Topilnyzja (Fluss).